Futurama (televisieserie), een Amerikaanse animatieserie, gemaakt door de Rough Draft Studio's in Glendale
Futurama (computerspel), een 3D platformspel gebaseerd op de gelijknamige animatieserie
Futurama (tentoonstelling), een tentoonstelling van Norman Bel Geddes in 1939 op de New York World's Fair